Бендин:

Топоним 
Бендин — город, административный центр, Бендинского уезда, после дерусификации — Бендзин.

Фамилия

Мужская 
 Бендин, Александр Юрьевич (род. 1956 — белорусский историк и педагог.

Женская 
 Бендина, Вера Дмитриевна (1900—1974) — актриса Художественного театра, народная артистка РСФСР.